Härryda (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Härryda (plaats), een plaats in deze gemeente.